Родина — деревня Унинского района Кировской области. Входит в состав Сардыкского сельского поселения.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Слеповцы переименована в Родина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Унинского района